Opp ist der Familienname folgender Personen:
 Karl-Dieter Opp (* 1937), deutscher Soziologe
 Walter Opp (1931–2022), deutscher Organist, Komponist, Kirchenmusikdirektor, Professor, Universitätsmusikdirektor und Kantor

Opp ist der Name folgender Orte:
 Opp (Alabama), Stadt im Covington County (Alabama)

OPP steht als Abkürzung für:
 On-Line Picasso Project, die für die Referenznummer der Werke benutzt wird (nach dem Muster OPP.xx:zzz, xx = Jahrgang zweistellig, zzz = laufende Nummer der Erfassung).
 Object Push Profile, ein Bluetooth-Profil bzw. Kommunikationsprotokoll
 nur längsverstrecktes (orientiertes) Polypropylen, siehe OPP-Folie
 Orthophenylphenol
 order penetration point, Begriff der Betriebswirtschaftslehre
 Online Payment Platform, ein Zahlungsdienstleister

opp. oder Opp. steht als Abkürzung für:
 „Opera“, den Plural von „Opus“ (Werk)

Abkürzung